Ясмин Вёр (; родилась 21 августа 1980 года в Тюбингене, Западная Германия) — немецкая теннисистка, наиболее известная по выступлениям в парном разряде.
 Победительница 4 турниров WTA в паре.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-1997).
 Четвертьфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-1997).

Общая информация 
Родителей Ясмин зовут Ханс-Юрген и Ангелика.

Немка впервые пришла в теннис в 4 года.

В 2003 году Вёр сломала руку, неудачно упав во время езды на лыжах. Восстановившись от травмы Ясмин не смогла быстро вернуться к лучшим одиночным результатам и сосредоточилась на парных выступлениях, где результаты улучшались быстрее.

В свободной от тенниса время немка увлекается веб-дизайном. Из под её рук вышло нынешнее оформление сайтов Юханны Ларссон и Ярославы Шведовой.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (1)

Победы (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (38)

Победы (23)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся 21 августа
Родившиеся в Тюбингене
Теннисисты Германии
Теннисные тренеры Германии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек